Leila steht für:

 Leila (Lääne-Nigula), Dorf in der Gemeinde Lääne-Nigula, Estland
 Laila (Vorname), Schreibvariante des Personennamens – dort auch zu Namensträgerinnen
 Leila (Marke), ehemalige deutsche Fahrzeugmarke

Siehe auch:
 Leyla
 Laila